

Дульськ () — село в гміні Радомін Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дульськ () — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

 Дульськ () — село в гміні Джицим Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства